Đerdap ist der Name

 eines Taldurchbruchs der Donau in Serbien und Rumänien, siehe Eisernes Tor
 eines Nationalparks in Serbien, siehe Nationalpark Đerdap
 eines Stausees in Serbien, siehe Đerdapsko jezero
 zweier Wasserkraftwerke an der Donau Đerdap I (siehe Kraftwerk Eisernes Tor 1) und Đerdap II (siehe Kraftwerk Eisernes Tor 2)